

Patronyme 
 Bouthéon un intendant militaire qui inventa en 1874 un nécessaire individuel de campement c'est-à-dire une gamelle dont le couvercle sert d'assiette.

Toponyme 
 Bouthéon, ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Andrézieux-Bouthéon ;
 un château situé sur cette même commune ;

Technologie 
 un bouthéon est une marmite de ravitaillement pour quatre hommes dans le matériel de l'armée en campagne ou en manœuvre depuis la Première Guerre mondiale ou une gamelle dans celui du campeur ou du scout. Inventé par l'intendant militaire Bouthéon en 1874, il est adopté par l'armée française par la loi du  sous l'appellation de système Bouthéon ou gamelle Bouthéon. Il évoluera jusqu'à la seconde Guerre mondiale ainsi que son nom qui deviendra gamelle Bouteillon.

Autres 
 un bouthéon est aussi une rumeur ou fausse nouvelle, dans le jargon militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, par analogie avec la marmite homonyme dont le couvercle cache la médiocre réalité.

Liens externes 
 wikt:bouthéon
 
 
Homonymie
Homonymie de toponyme